

Geografia 
 Daa – circoscrizione della Tanzania

Sigle 
 Direct Access Archive – formato di file per immagini
 Direct Anonymous Attestation – protocollo crittografico
 Documento amministrativo di accompagnamento delle merci soggette ad accisa in regime sospensivo

Codici 
 daa – codice ISO 639-3 della lingua dagaléat